Metro Valparaíso, zwane również Merval – system metra obsługujący aglomerację miasta Valparaíso tzw. Gran Valparaíso, czyli: Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana oraz Limache. Organem współzarządzającym metrem są chilijskie koleje EFE (Empresa de los Ferrocarriles del Estado). Metro zostało zainaugurowane 23 listopada 2005 r. a w dniu następnym rozpoczęło regularne kursowanie. Wraz z metrem w Santiago oraz Biotrén, jest jednym z trzech systemów metra w Chile. Tabor stanowią pociągi wyprodukowane przez koncern Alstom o nazwie X'Trapolis. Pociągi kursują codziennie między 06:30-22:30 w dni powszednie; 07:30-22.30 w sobotę oraz 08:00-22:15 w niedziele i święta. Pomiędzy Valparaíso i Villa Alemana pociągi kursują średnio co 6 minut, zaś między Valparaíso a Limache średnio co 12 minut. W 2007 r. z jego usług skorzystało 11.351.899 pasażerów, zaś w roku 2009 już 13.711.190 pasażerów. Wszystkie stacje metra są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych a do opłaty za przejazd używa się tzw. karty zbliżeniowej. Opłaty za przejazd są różne w zależności od wieku, odległości, dla osób uczących się, studentów, osób niepełnosprawnych itp. stosuje się specjalne zniżki.

Historia 
Budowa obecnego systemu metra rozpoczęła się w 1999 r. w wyniku czego stworzono całkowicie nową infrastrukturę niezbędną przy budowie metra wraz z 5-kilometrowym tunelem w mieście Viña del Mar. Budowa została ukończona w 2005 r. i w tym też roku metro oficjalnie rozpoczęło swą działalność.

Przebieg linii

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona Metro Valparaíso 

Valparaíso
Valparaíso